Sušička má více významů:

 Sušička prádla pro domácí využití
 Sušička ovoce věc určená k sušení ovoce
 Sušárna různých materiálů
 Sušárna ovoce budova určená k sušení ovoce